Лос Чирионес има више значења:

 Лос Чирионес (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чирионес (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чирионес, Армида Пресијадо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чирионес (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чирионес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чирионес (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику